Ремець () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Булз.
 Густав Ремець (,  15 липня 1900, Сушак  —  30 липня 1972, Нюрнберг) — югославський футболіст (півзахисник) і співак (тенор).

Див. також
 Ремета (значення)